Amarpatti (Bara)
 Amarpatti (Parsa)

Zobacz też